Джарарт — название населённых пунктов в Армении:

 Джрарат — село в Армавирской области.
 Джрарат — село в Котайкской области.
 Джрарат — село в Ширакской области.